Holsey ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Holsey (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler
 Hopkins Holsey (1779–1859), US-amerikanischer Politiker
 Reva Holsey (1917–1987), deutsche Schauspielerin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Hosley (Louisiana)